Rosey steht für:

Gemeinden in Frankreich:
 Rosey (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Rosey (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

Rosey ist der Name folgender Personen: 
 Imbert Rollaz du Rosey (1657–1704), preußischer Generalmajor
 Karl Rolla du Rosey (1784–1862), preußischer Generalmajor und bedeutender Kunstsammler
 Ludwig Imbert du Rosey (1697–1757), preußischer Landrat
 Rosey (Wrestler) (1970–2017), samoanischer Wrestler

Siehe auch:
 Le Rosey, Internat in der Schweiz
 Rosay (Begriffsklärung)